Les Jeux mondiaux de 2009 se sont déroulés à Kaohsiung, à Taïwan, du 16 au . Cette  regroupait des sports non inscrits au programme des Jeux olympiques. Près de  athlètes issus de 99 nations ont participé à cet évènement.

Épreuves

Officielles

Médailles

Participants 
 001. AHO  (1)
 002. ANG  (1)
 003. ARG  (28)
 004. ARM  (1)
 005. AUS  (168)
 006. AUT  (51)
 007. AZE  (11)
 008. BAH  (1)
 009. BEL  Belgique (73)
 010. BIH （5）
 011. BLR  (25)
 012. BOL  (6)
 013. BRA  (77)
 014. BUL  (23)
 015. CAN  (141)
 016. CHI  (27)
 017. CHN  (148)
 018. COL  (30)
 019. CRC  (3)
 020. CRO  (45)
 021. CUB  (2)
 022. CYP  (1)
 023. CZE  (51)
 024. DEN  (25)
 025. DOM  (8)
 026. ECU  (10)
 027. EGY  Égypte (46)
 028. ESA  (4)
 029. ESP  (52)
 030. EST  (16)
 031. FIJ  (16)
 032. FIN  (32)
 033. FRA  France (219)
 034. GBR  (204)
 035. GEO  (1)
 036. GER  Allemagne (230)
 037. GRE  Grèce (15)
 038. GUA  (7)
 039. HKG  (51)
 040. HUN  (92)
 041. INA  (12)
 042. IND  (10)
 043. IRI  (11)
 044. IRL  (17)
 045. IRQ  (1)
 046. ISR  (14)
 047. ISV  (1)
 048. ITA  (189)
 049. IVB  (2)
 050. JPN  (282)
 051. KAZ  (19)
 052. KEN  (1)
 053. KOR  (79)
 054. KUW  (6)
 055. LAT  (21)
 056. LTU  (11)
 057. LUX  (4)
 058. MAC  (10)
 059. MAD  (3)
 060. MAS  (29)
 061. MDA  (2)
 062. MEX  (15)
 063. MGL  (8)
 064. MKD  (15)
 065. MNE  (8)
 066. MYA  (2)
 067. NCL  (1)
 068. NED  Pays-Bas (112)
 069. NEP  (1)
 070. NOR  (35)
 071. NZL  (62)
 072. OMA  (13)
 073. PAK  (16)
 074. PER  (5)
 075. PHI  (16)
 076. POL  Pologne (40)
 077. POR  (68)
 078. PUR  (3)
 079. QAT  (2)
 080. ROM  (13)
 081. RSA  (86)
 082. RUS  (225)
 083. SEN  (2)
 084. SIN  (64)
 085. SLO  (24)
 086. SRB  (4)
 087. SRI  (1)
 088. SUI  (115)
 089. SVK  (25)
 090. SWE  (87)
 091. TAN  (1)
 092. THA  (52)
 093. TWN  (459)
 094. TUN  (6)
 095. TUR  Turquie (22)
 096. UAE  (3)
 097. UKR  (155)
 098. URU  (3)
 099. USA  (211)
 100. UZB  (7)
 101. VEN  (36)
 102. VIE  (23)

En démonstration 
 Beach handball
 Bateau-dragon
 Tchoukball
 Softball
 Wushu

Voir aussi 
 Jeux mondiaux

Liens externes 
   
  L'Equipe de France aux Jeux Mondiaux 2009